Thermostat (von  und ) steht für:
 Heizkörperthermostatventil zur Regelung der Temperatur eines Raumes sich einstellendes Ventil am Heizkörper
 Raumthermostat
 Temperaturregler
 Temperaturschalter, schaltet bei Über-/Unterschreitung einer Temperatur
 Thermostatmischarmatur
 Thermostatventil, zur Regelung einer Temperatur sich einstellendes Ventil, z. B. Rücklauftemperaturbegrenzer
 Thermostat (Molekulardynamik): Methode zur Simulation bei einer konstanten Temperatur